Сента () — город в Сербии, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, административный центр общины Сента.

Город расположен в среднем течении реки Тисы. Сента — один из старейших городов Воеводины, находится в историко-географической области Банат.

История 
Археологические исследования окружающей территории показали, что местность близ современного города была заселена уже в неолите (энеолите). Первыми поселенцами на месте современного города были вероятно или сарматы или авары, наибольший расцвет первопоселение имело в V—IX веках, венгры появились здесь во времена их движения на запад.

Город-же вырос вокруг монастыря. Он был впервые упомянут в 1216 году как Сцинтарев, и развился благодаря благоприятному географическому положению — здесь важная переправа через реку Тиса. В 1246 году город входил в венгерский комитат Чанад, с XIV века — владения архиепископа, с 1506 года — свободный королевский город. В 1526 году город был разрушен войсками Османской империи, а на его месте с тех пор существовали турецкий форт и сербское село.

11 сентября 1697 года у реки Тисы состоялась битва при Зенте, в которой австрийская армия под предводительством принца Евгения Савойского одержала победу над войсками Османской империи, которыми командовал Мустафа II. После заключения Карловицкого мира 1699 года город был под властью Габсбургской монархии, как часть Военной границы — пограничной области на юге Габсбургской монархии. Охрана границ производилась южными славянами — граничарами, подобно казакам из казачьих областей Российской империи. В начале 1750-х гг. пограничный статус города был отменён и значительная часть сербов-граничаров покинула город, в основном они переселялись в Российскую империю, в образованную Новую Сербию, а затем и в Славяносербию.

В 1769 году в городе случился пожар, практически уничтоживший город, затем в XVIII—XIX веках город вновь отстраивали и новые поселенцы венгры, словаки, немцы и евреи. В начале XX века город был в составе Венгерского Королевства Австро-Венгрии, в комитате Вач-Бодрог, в нём проживало 28,5 тысяч жителей. По переписи 1910 года в городе проживало 29 666 жителей, из них 27 221 (91,8 %) говорили по-венгерски, 2020 (6,8 %) говорили по-сербски и 425 (1,4 %) на других языках (в том числе — 177 по-немецки). После Первой мировой войны, с 1 декабря 1918 года, Сента в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Королевство Югославия), с тех пор количество сербского населения города вновь стало возрастать.

Демография 

Население города по переписи 2002 года — 20 302 человека, из них 16 396 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,9 лет (38,8 года у мужчин и 42,8 года у женщин). Всего в городе 7938 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,56.

Этот город главным образом населён венграми. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Сенты.

Экономика 
 Сахарный завод (фабрика)  — основанный в 1961 году. Предприятие «Alltech-Fermin» — изготовление дрожжей. Акции «TE-TO Senta» входили в состав индекса  на Белградской фондовой бирже (2008 год).

Образование и культура 
В городе есть музей, архив, образовательные организации.

Города-побратимы 
  Гёдёллё (Венгрия);
  Дабаш (Венгрия;
  Ходмезёвашархей (Венгрия);
  Дунайска-Стреда (Словакия);
  Крань (Словения);
  Мукачево (Украина).

Примечания

Ссылки 
 

 

Города Воеводины